Canale Grande steht für:
 Canale Grande (Fernsehsendung), ehemaliges Medienmagazin von VOX
 Egon Franke, der diesen Spitznamen als unumstrittener Wortführer der SPD-Bundestagsabgeordneten-Gruppe „die Kanalarbeiter“ trug

Canal Grande steht für:
 Canal Grande, die Hauptwasserstraße in Venedig
 eine künstlich angelegte Wasserstraße in Triest, siehe Borgo Teresiano #Canal Grande